МОО (кирил.) — аббревиатура, может означать:

 Марийская общественная организация
 Межрегиональное общественное объединение
 Межрегиональная общественная организация
 Межрегиональная общественная организация ветеранов войны во Вьетнаме
 МОО Союз федераций футбола Южного федерального округа
 Местная общественная организация
 Местная общинная организация
 Металлообрабатывающее оборудование
 Механизм ограничения открытия
 Механообрабатывающее оборудование
 Молодёжная общественная организация
 Московское общество охотников
 Московское общество оценщиков (с 5 декабря 1994)
 Московское областное отделение

См. также 
 Мохо (Moheau; также Моо) — псевдоним неизвестного французского автора, опубликовавшего в 1778 году «Исследования и соображения о населении Франции».
  (лат.)

Примечания